Het district Yverdon (Frans: District de Yverdon, Duits: Bezirk Yverdon) was een administratieve eenheid binnen het kanton Vaud. De hoofdplaats is Yverdon-les-Bains. Het district is opgesplitst in de cirkels Belmont-sur-Yverdon, Champvent, Molondin en Yverdon.
In 2008 zijn tijdens de districtelijke herindelingen 37 gemeenten in het nieuwe district Jura-Nord vaudois ondergebracht. De gemeente Oppens ging naar het nieuwe district Gros-de-Vaud.

Het district bestaat uit 38 gemeenten, heeft een oppervlakte van 156,68 km² en heeft 36.335 inwoners (eind 2006).

Voormalig district van Zwitserland
Geschiedenis van Vaud